

Елвін — місто, штат Техас
 Елвін — місто, штат Вісконсин

Див. також 
 Алвін (ППА)